Fusariella är ett släkte av svampar. Fusariella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusariella